Вячесла́в Лопа́тин:
 Лопатин, Вячеслав Михайлович (род. 1984) — российский танцовщик, артист балета, солист Большого театра.
 Лопатин, Вячеслав Сергеевич (1936—2023) — российский кинорежиссёр, сценарист и историк.